Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dutch Open Tennis 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 11 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 13. Juli 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Amersfoort